De Grand Prix-wegrace van Spanje 2019 was de vierde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2019. De race werd verreden op 5 mei 2019 op het Circuito de Jerez-Ángel Nieto nabij Jerez de la Frontera, Spanje.

Uitslag

MotoGP

Moto2 
De Moto2-race zou oorspronkelijk over een lengte van 23 ronden worden gehouden. Na een ongeluk in de eerste ronde waarbij meerdere coureurs betrokken waren, werd de race afgebroken en later opnieuw gestart over een ingekorte lengte van 15 ronden.

Moto3

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2019
Spanje